376 км, 376-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 Разъезд 376 км — разъезд, Донецкая железная дорога. Код 486842.
 376 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 172118.
 376 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 221916.
 376 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 807327.